Het land Guyana
 Zie ook (voormalig) Brits-Guiana en Guyana (1966-1970)
 De drie Guyana's (van west naar oost): Guyana, Suriname en Frans-Guyana
 Zie ook (voormalig) Nederlands-Guiana
 Braziliaans Guyana (zuidoost van Frans-Guyana)
 Guayana of Venezolaans Guyana, een regio in Venezuela

Guyana (gebied)
Guyanaschild
Hoogland van Guyana
Ciudad Guayana, stad in Venezuela
Guiana Island, een eiland van Antigua en Barbuda

Zie ook
 Guyenne, historische Franse provincie
 Guinea (gebied), traditionele naam voor het deel van Afrika dat langs de Golf van Guinee ligt
 Nieuw-Guinea, groot eiland ten noorden van Australië